Лос Магејитос има више значења:

 Лос Магејитос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Магејитос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Магејитос (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Магејитос (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику